Hufkens (geslacht), Belgisch adellijk huis
 Renate Hufkens, Belgisch politica
 Xavier Hufkens, Belgische kunstgalerie